A Fool There Was peut désigner :
 A Fool There Was, un film muet de Frank Griffin sorti en 1914 ;
 A Fool There Was, le titre original de Embrasse-moi, idiot, un film muet de Frank Powell sorti en 1915.